Marek Rudnicki (1924–2004) – polski grafik, ilustrator książek
 Marek Rudnicki (zm. 2013) – polski matematyk, dr hab.
 Marek Rudnicki – polski chirurg, profesor